HMS Afridi je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Afridi (1907) 
 HMS Afridi (F07) 

Afridi